— написанная и проиллюстрированная Такако Симурой манга, выходившая в ежемесячном сэйнэн-журнале Comic Beam с 2002 по 2013 год. Первый танкобон манги был опубликован издательством Enterbrain в июле 2003 года; последний, пятнадцатый, вышел в августе 2013 года. Для выпуска на английском языке серия лицензирована компанией Fantagraphics Books, в Северной Америке первый том был опубликован в 2011 году. Трансляция аниме-адаптации Wandering Son, созданной студией AIC под руководством режиссёра Эя Аоки, прошла в программном блоке noitaminA телевизионной сети Fuji Television с января по март 2011 года.

Центральными героями произведения являются Сюити Нитори — мальчик, который хочет быть девочкой, — и Ёсино Такацуки — девочка, желающая стать мальчиком. В Wandering Son поднимаются различные вопросы, связанные с темами полового созревания, транссексуальности и гендерной идентичности. Изначально Симура планировала создать мангу о девушке, ученице старшей школы, желающей стать юношей, но потом решила, что мальчик допубертатного возраста, мечтающий стать девочкой, столкнётся с куда большим количеством проблем, связанных со взрослением, и изменила сюжет в соответствии с этой моделью. На десятом фестивале Japan Media Arts, прошедшем в 2006 году, манга Wandering Son включена жюри в список рекомендуемых работ. Серия получила одобрительные отзывы за использование темы изменения пола в качестве основы сюжета, однако факт того, что персонажи-подростки ведут себя нереалистично по-взрослому, подвергся критике.

Сюжет 
История начинается с того, что ученик пятого класса начальной школы Сюити Нитори переводится в новую школу, где становится другом Ёсино Такацуки. Вскоре Ёсино узнаёт о желании Сюити быть девушкой, а Сюити — о желании Ёсино стать мальчиком. В числе новых друзей Нитори оказываются и две другие девочки, сразу высказавшие ему свои симпатии, — Канако Саса и Саори Тиба, последняя из которых даже призывает мальчика носить женскую одежду.

После перехода в шестой класс начальной школы Ёсино начинает носить короткую «мальчишескую» причёску, а Сюити знакомится с Макото Аригой, мальчиком, который, как и он, хочет быть девушкой. Нитори и Такацуки встречают женщину-транссексуала Юки, проживающую с любимым человеком по имени Сиина. У двоих подростков и двоих взрослых складываются дружеские отношения. Махо, старшая сестра Сюити, становится моделью и обретает новых друзей в лице своих коллег Майко, Анны Суэхиро и Тамаки Сато. Махо начинает встречаться с Рику Сэем; Сюити признаётся в любви Ёсино, но та не отвечает взаимностью. Вскоре после этого Саори признаётся Сюити в любви, но теперь уже он отвергает её внимание.

В средней школе главные герои знакомятся с новыми сверстниками: Тидзуру Сирасиной и её подругой Момоко Сираи. Со временем ранее вспыхнувший конфликт между Саори, Ёсино и Сюити сходит на нет, хотя первая и признаёт, что недолюбливает Момоко и Ёсино. Сюити начинает встречаться с Анной Суэхиро.

На втором году обучения в средней школе Сюити и его друзья проходят новое распределение по классам. С Симпэем Доем, который раньше дразнил его за желание быть девочкой, Сюити становится хорошим другом. После замечания Саори, Ёсино отращивает длинные волосы и в течение короткого промежутка времени посещает школу в мужской униформе. Когда же в женской одежде в школу приходит Сюити, мальчика высмеивают, из-за чего тот некоторое время не посещает занятия. Вскоре Сюити снова начинает ходить в школу, к тому моменту уже расставшись с Анной. Ёсино снова начинает носить «мальчишечью» причёску, а Сюити, наоборот, начинает отращивать волосы.

К моменту перехода в третий класс средней школы у Сюити начинает грубеть голос; мальчик снова выбирает короткий стиль причёски. Школьники совершают поездку в Киото и Нару. Сюити вместе с Макото и Доем переходит в одну старшую школу, а Ёсино и Саори в другую, причём в ту, где нет строгих требований по ношению формы. Саори начинает встречаться с Фумией Ниномией; Ёсино — работать в том же модельном агентстве, что и Анна, а Сюити — работать в кафе (откуда впоследствии увольняется). Нитори и Суэхиро снова начинают встречаться.

Ёсино признаётся в своих романтических чувствах к Сюити и в нежелании больше позиционировать себя как мальчика, Сюити же свою позицию по данному вопросу не меняет и продолжает встречаться с Анной. По окончании школы Сюити вместе с Доем поступает в один колледж; Нитори пишет полуавтобиографический роман .

Медиа-издания

Манга 
Манга Wandering Son, написанная и проиллюстрированная Такако Симурой, выходила с декабря 2002 года по август 2013 года в ежемесячном сэйнэн-журнале Comic Beam и стала одной из самых продолжительных работ, выходивших в данном журнале. В формате танкобонов манга выпускалась издательством Enterbrain под импринтом Beam Comix с 25 июля 2003 года; последний, пятнадцатый, том был опубликован в августе 2013 года. Wandering Son стала одной из нескольких манг, доступных с декабря 2009 года в сервисе PlayStation Store для игровой системы PlayStation Portable.

В интервью, данном в августе 2003 года, Такако Симура заявила, что тема Wandering Son схожа с сюжетом второй части её предыдущей манги Shikii no Juunin, один из персонажей которой, учитель Кэнтаро Канэда, перенесён автором в новую работу, поскольку очень ей понравился.

Изначально Симура планировала создать мангу о девушке, ученице старшей школы, желающей стать юношей, но потом поняла, что мальчик допубертатного возраста, мечтающий стать девочкой, столкнётся с куда большим количеством проблем, связанных со взрослением, и соответственно изменила сюжет. Благодаря этому стало возможным более детальное рассмотрение проблемы и характеров персонажей. Оригинальное японское название  (Хо: ро: Мусуко) является каламбуром словосочетания  (Хо: то: Мусуко), буквально означающее «сын, чьи моральные устои пошатнулись».

Симура подбирала имена для своих персонажей просматривая словари имён, слегка изменяя имена знакомых ей людей, используя названия железнодорожных станций. Из всех персонажей наиболее симпатичным для автора является Канако Саса. Для дизайна одежды женских персонажей Симура изучала различные модные журналы для девочек-подростков, в частности Nicola. В послесловии к первому тому манги, Симура написала, что её персонажи не особо отличаются друг от друга, кадры слишком белы и в сюжете присутствует много пафоса.

Для выпуска на английском языке серия лицензирована компанией Fantagraphics Books, первый том в твёрдом переплёте был издан в 2011 году. Представитель Fantagraphics Books Гэри Грот в своём интервью касательно лицензирования заявил, что «это не типичный выбор для издания манги в США и не типичная тема обсуждения в комиксах в целом», а также добавил, что тема «совершенно легальна… в литературе или комиксах»; компания твёрдо намерена опубликовать мангу с начала до конца. Предпремьерная продажа первого тома манги состоялась на фестивале Toronto Comic Arts в мае 2011 года: все заранее заготовленные книги были раскуплены за первые два часа.

Серия также лицензирована компаниями Haksan Culture Company в Южной Корее и Ever Glory Publishing в Тайване.

Аниме 

Аниме-сериал, являющийся адаптаций манги, создан компанией AIC; его трансляция началась 13 января и закончилась 31 марта 2011 года в программном блоке noitaminA телевизионной сети Fuji Television, целевой аудиторией которого являются преимущественно девушки и молодые женщины. В рамках блока было показано 11 эпизодов. Повторная трансляция прошла и на других телеканалах сети Fuji Network — BS Fuji, Kansai TV и Tokai TV.

О планах по созданию аниме было объявлено в марте 2010 года. Сюжет сериала не затрагивает начала манги и рассказывает о событиях, происходящих после перехода Сюити и Ёсино, главных героев, в среднюю школу. Компания Aniplex выпускала DVD и Blu-ray диски с сериалом в период с 27 апреля по 21 сентября 2011 года. При этом на дисках содержатся полные 10-й и 11-й эпизоды, которые при трансляции в блоке Noitamina были объединены в один (некоторые сцены вырезаны).

Режиссёром аниме стал Эй Аоки, автором сценария — Мари Окада. Дизайном персонажей на основе работы Такако Симуры занимался Рюити Макино, главным аниматором выступил Митио Сато. Музыка написана Сатору Косаки и Кэйити Окабэ, звукорежиссёром стал Дзин Акэтагава. Для четырнадцатилетнего Косукэ Хатакэямы и семнадцатилетней Асами Сэто озвучивание Сюити и Ёсино соответственно стало дебютом в качестве сэйю.

Открывающая композиция сериала  исполнена певцом Дайсукэ, а закрывающая For You — певицей Rie fu; релизы синглов состоялись 2 марта и 16 февраля 2011 года соответственно. Аниме было доступно для онлайн-просмотра на сайте ресурса потокового вещания Crunchyroll.

Критика и награды

Манга 
На десятом фестивале Japan Media Arts, прошедшем в 2006 году, манга Wandering Son была включена жюри в список рекомендуемых работ. По мнению Мэтта Торна, переводчика манги на английский язык, поклонники «Ани из Зелёных Мезонинов» и «Розы Версаля» будут также наслаждаться и Wandering Son. Торн описал рисовку как «чистую и прекрасную», а само произведение назвал «приятным» и «заставляющим задуматься».

Обозреватель сайта Anime News Network Карло Сантос похвалил серию за использование темы изменения пола как «сердца истории» в отличие от «каждой другой серии», где подобное используется как «глупый сюжетный ход». Стиль рисовки он назвал «простым, в несколько штрихов, но невероятно выразительным», при этом являющимся «стилем, наиболее трудным и красивым из всех». Тем не менее он подверг критике «эмоциональный реализм» работы за то, что «молодые персонажи проявляют нереально зрелое отношение» к «проблемам выше их уровня». В числе минусов произведения «слишком взрослое» поведение детей отметила в своей рецензии и Ребекка Сильверман, в то же время она похвалила Симуру за медленный темп повествования, придающий манге «более реалистичный вид».

Карл Кимлингер в своей рецензии сравнил Wandering Son с Aoi Hana, другой мангой Такако Симуры: по его мнению в Wandering Son автор подошла к описанию вопроса гендерной идентичности с теми же откровенностью и серьёзностью, с которыми в Aoi Hana она подошла к теме гомосексуальности. По мнению обозревателя сайта Comic Book Resources Брайана Кронина, работа Симуры жизненна и экспрессивна, а читатель действительно чувствует боль, через которую приходиться проходить главному герою. По словам рецензента манги Майкла Смита, данная история «утончённа, проста, пикантна и невинна». Он также выразил сожаление, что, из-за «ненагромождённой» рисовки Симуры с минимизацией изображения задних планов, чтение Wandering Son происходит слишком быстро. Журналист Джейсон Томпсон в своей колонке House of 1000 Manga на сайте Anime News Network разделил мнение американского издателя манги Fantagraphics Books, позиционирующего Wandering Son как наиболее реалистичную мангу о проблемах транссексуалов среди всех, когда-либо публиковавшихся на английском языке.

В 2012 году первый том Wandering Son, переведённый на английский язык, был номинирован на Премию Айснера в категории «Best U.S. Edition of International Material — Asia», а ассоциацией Young Adult Library Services назван одним из десяти лучших графических романов для подростков (Great Graphic Novels for Teens). Кроме того, Wandering Son первой из манг в 2012 году попала в число рекомендуемых для читателей возрастом до 18 лет произведений ЛГБТK-тематики, список которых Американская библиотечная ассоциация составляет ежегодно, начиная с 2008 года.

Обозреватель Comic Book Resources Беатрис Вири называет концовку манги спорной в связи с финалом истории Ёсино.

Аниме-сериал 
В телевизионном рейтинге аниме-сериалов, чья трансляция впервые прошла зимой 2011 года, Wandering Son поделил пятое место с другим сериалом блока noitaminA — Fractale: максимальная аудитория каждого из них составила 2,1 % от общего числа зрителей, средняя — 1,7 % При этом было зафиксировано, что именно при трансляции этих сериалов блок noitaminA имел самые низкие рейтинги за последние годы. Продюсер проекта Кодзи Ямамото взял на себя ответственность за низкие рейтинги, при этом заявив, что они не связаны с качеством двух работ.

По словам Бамбу Донг, первый эпизод Wandering Son стал «одним из лучших дебютов среди аниме-сериалов, выпущенных за последние пять лет»; сам сериал она назвала «произведением искусства, которое нелегко забыть». Джиа Менри отметила высокое качество анимации, однако назвала «смущающим» тот факт, что головы персонажей освещены «вне зависимости от того, находятся ли они на солнце или в совершенно тёмной спальне». По её мнению экранизация «имеет чувство собственного стиля, и этот стиль хорошо подходит к истории».

Обозреватель сайта Mania.com Крис Беверидж оценил визуальные эффекты сериала как «великолепные». По мнению Карло Сантоса, «тонкий акварельный стиль» рисовки словно перешёл в сериал со страниц манги. Музыкальное сопровождение аниме Терон Мартин называл «нежным». Энди Хэнли, рецензент сайта UK Anime Network, поставил аниме-сериалу оценку «9» по десятибалльной шкале. По его мнению это — «красивая драма, заслуживающая похвалы в свой адрес», и которая «обязательна к просмотру». Однако, некоторые критики высказали мнение, что сериал понравится не всем поклонникам аниме.

В 2012 году на 65-й церемонии вручения премии Общества инженеров кино и телевидения Японии аниме-сериал за технические достижения был удостоен поощрительного приза в категории анимационных телевизионных трансляций.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 В базах данных

Anime International Company
Манга 2002 года
Аниме и манга на ЛГБТ-тематику
NoitaminA